Ле Іван (1895  — 1978) — український письменник.

Ле — поширене в'єтнамське прізвище.
 Ле Зуан (1907  — 1986) — в'єтнамський політик та державний діяч.

 Ле — жанр давньофранцузької літератури.
 Ле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Ле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен
 Ле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Ле — місто в Індії, штат Джамму і Кашмір